The Dalton Brothers est une expression anglaise traduite par Les Frères Dalton, groupe de hors-la-loi qui a sévi dans l'Ouest américain entre 1890 et 1892

Fiction 
Les Frères Dalton, personnages de fiction de la bande dessinée Lucky Luke, supposés être les cousins des précédents.
 Joe Dalton
 William Dalton
 Jack Dalton
 Averell Dalton

Musique 
The Dalton Brothers ou parfois simplement The Daltons, est un nom de scène utilisé par le groupe rock U2 à trois reprises lors de sa tournée en 1987 The Joshua Tree, où ils interprétèrent un répertoire folk, avec un déguisement de circonstance, en première partie de U2. Les Dalton Brothers furent également présents à la cérémonie des Grammy Awards de 1989 pour recevoir le prix de U2. Les deux seules chansons qu'ils ont interprété sont "Lucille"et "The Lost Highway". 
 Betty Dalton (Adam Clayton, le seul Dalton Sister)
 Luke Dalton (The Edge) 
 Alton Dalton (Bono)
 Duke Dalton (Larry Mullen)

Voir aussi

Références